La démocratie libérale est un système politique. La locution peut aussi designer :
 Démocratie libérale, parti politique français ;
 Démocratie libérale slovène, parti politique slovène.